Ingá peut désigner :

Ingá, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 le rio Ingá, cours d'eau de l'État de la Paraïba

Voir aussi